Валерий Александрович Дубиль (; род. 26 сентября 1973, г. Червоноград, Львовская область, УССР, СССР) — украинский политик. Народный депутат Украины. Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» с 7 июля 2007.

Биография 
Родился в семье военнослужащего. Вырос в городе Прилуки Черниговской области.

Окончил Прилуцкое медицинское училище по специальности фельдшер-акушер (1992) и Киевский национальный экономический университет («Экономика и предпринимательство», 2004). Магистр в области экономики, предпринимательства и маркетинга.

Работал фельдшером приемного отделения Прилуцкой центральной городской больницы (с октября 1992 по январь 2002).

С 2000 — президент Благотворительного фонда «Европа» и ФК «Европа».

Женат, отец четверых детей.

Политическая карьера 
С 1998 по 2002 — депутат Прилуцкого городского совета.

В 2002 году баллотировался кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 210 Черниговской области, заняв 2 место.

С 2006 по 2008 — депутат Днепровского районного совета города Киева.

С 9 июня 2008 по 12 декабря 2012 — народный депутат Украины VI созыва от «Блока Юлии Тимошенко», № 174 в списке. Член Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики.

С 12 декабря 2012 — народный депутат Украины VII созыва от партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», избран по одномандатному округу № 205. По результатам голосования одержал победу набрав 50,2 % голосов избирателей. Заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета.

На досрочных парламентских выборах 2014 года не смог пройти в Верховную Раду по списку партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», но после сложения мандата Дмитрием Шлемко, 16 июня 2015 года стал народным депутатом Украины VIII созыва.

25 декабря 2018 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Примечания

Ссылки 
 В. А. Дубиль сайте Верховной Рады

Члены «Батькивщины»
Медики Украины
Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Депутаты городских советов Украины
Члены партии «Украина — Вперёд!»